Bay County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bay County, Florida 
 Bay County, Michigan